Wygnanie – synonim banicji

Film 
 Wygnanie (film 1994)
 Wygnanie (film 2007)